Kosmopolit (griechisch kosmos „Welt“; polites, „Bürger“, „Einwohner“) steht für:

 Weltbürger, siehe Kosmopolitismus
 Kosmopolit (Biologie), Lebewesen mit (nahezu) weltweiter Verbreitung

Siehe auch:
 Weltverband Kosmopolit
 Wurzelloser Kosmopolit
 Cosmopolita
 Cosmopolitan